Павлов може бити:

 Павлов (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Павлов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Павлов (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Павлов (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Павлов (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Павлов (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Павлов (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република

Особе 
 Иван Павлов
 Немања Павлов
 Јаков Павлов, совјетски војник
 Миленко Павлов, српски глумац
 Пламен Павлов, бугарски историчар и писац
 Тодор Павлов, бугарски политичар